Бородавчатый тритон () — вид амфибий из рода бородавчатых тритонов () отряда хвостатых земноводных. Первоначально вид относился к роду восточноазиатских тритонов, но в 1935 году включён в отдельный род.

Ареал 
Центральный и Восточный Китай, включая провинции Чунцин, Аньхой, Чжэцзян, Хунань, Фуцзянь, Гуандун и Гуанси на высоте от 200 до 1200 метров над уровнем моря.

Описание 
Общая длина от 11 до 15 сантиметров. Кожа грубо-зернистая с выдающимся позвоночным хребтом. Хвост длиннее туловища, высокий и сжатый с боков, заканчивается тупым концом. Ноги хорошо развиты. Голова небольшая. Самцы мельче самок.

Цвет спины от тёмно-зеленого или оливково-серого до тёмно-коричневого, иногда с чёрными пятнами на теле и хвосте, а также мелкими оранжевыми точками, нерегулярно разбросанными по боковым поверхностям. Наземные формы часто имеют равномерно чёрную окраску. Брюхо сине-чёрное, с небольшими неравномерно расположенными оранжево-жёлтыми пятнами. В период размножения самцы имеют серебристо-белую полосу вдоль хвоста и распухшую клоаку.

Личинки имеют чёрную окраску.

Образ жизни 
Животные обитают в горных ручьях с проточной водой и каменистым дном. Помимо этого они могут жить на прилегающих территориях под камнями, древесными корнями и среди опавших листьев. В брачный сезон живут в воде, где демонстрируют характерное для всех бородавчатых тритонов агрессивное территориальное поведение.

Примечания

Ссылки 
 Paramesotriton chinensis on Salamanders of the Old World (англ.)
 Paramesotriton chinensis on caudata.org (англ.)
 Paramesotriton chinensis on AmphibiaWeb (англ./франц.)

Настоящие саламандры
Животные, описанные в 1859 году
Земноводные Азии
Эндемики Китая